Pride 2 foi um evento de Artes marciais mistas realizado pela KRS-Pride (posteriormente renomeada para Pride Fighting Championships). Aconteceu na Yokohama Arena em Yokohama, Japão em 15 de março de 1998. Kazushi Sakuraba, Mark Kerr, Vernon White, e Marco Ruas estrearam no Pride neste evento.  Além das lutas de MMA, ocorreram também duas lutas de kickboxing.

Resultados

Referências
 sherdog.com
 página oficial do PrideFC

Desporto no Japão em 1998
1998 nas artes marciais mistas